Jim Sherrit (né le  à Glasgow en Écosse) est un joueur britannique de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Notes et références 

Naissance en septembre 1948
Joueur britannique de hockey sur glace
Joueur des Aeros de Houston (AMH)
Attaquant de hockey sur glace